El término Krasni (Красный) ("rojo", en ruso), puede referirse a:

Personas 

Yuri Krasni (n. 1946), pintor, pedágogo y poeta soviético.

Localidades 

Krasni (Koshejabl, Adiguesia), localidad del raión de Koshejabl de la república de Adiguesia, en Rusia.
Krasni (Teuchezh, Adiguesia), localidad del raión de Teuchezh de la república de Adiguesia, en Rusia.
Krasni (Arjánguelsk), localidad del óblast de Arcángel, en Rusia.
Krasni (Briansk), localidad del óblast de Briansk, en Rusia.
Krasni (Anapa, Krasnodar), localidad del ókrug urbano de la ciudad-balneario de Anapa del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasni (Kurgáninsk, Krasnodar), localidad del raión de Kurgáninsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasni (Moldavanskoye, Krymsk, Krasnodar), localidad del raión de Primorsko-Ajtarsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasni (Yuzhni, Krymsk, Krasnodar), localidad del municipio de Yuzhni del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasni (Shkurinskoye, Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del municipio de Shkurinskaya del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasni (Srednechuburkskoye, Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del municipio de Sredniye Chuburki del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasni (Labinsk, Krasnodar), localidad del raión de Labinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasni (Pávlovskaya, Krasnodar), localidad del raión de Pávlovskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasni (Tijoretsk, Krasnodar), localidad del raión de Tijoretsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasni (Rogovskoye, Timashovsk, Krasnodar), localidad del municipio de Rogovskaya del raión de Timashovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasni (Poselkovoye, Timashovsk, Krasnodar), localidad del municipio Poselkovoye del raión de Timashovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasni (Ust-Labinsk, Krasnodar), localidad del raión de Ust-Labinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasni (Výselki, Krasnodar), localidad del raión de Výselki del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasni (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Krasni (Mordovia), localidad de la república de Mordovia, en Rusia.
Krasni (Aksái, Rostov), localidad del raión de Aksái del óblast de Rostov, en Rusia.
Krasni (Bagáyevskaya, Rostov), localidad del raión de Bagáyevskaya del óblast de Rostov, en Rusia.
Krasni (Neklínovka, Rostov), localidad del raión de Neklínovka del óblast de Rostov, en Rusia.
Krasni (Novoshájtinsk, Rostov), localidad del óktug urbano de Novoshájtinsk del óblast de Rostov, en Rusia.
Krasni (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia.
Krasni (Tokáriov, Tambov), localidad del raión de Tokáriov del óblast de Tambov, en Rusia.
Krasni (Uvárovo, Tambov), localidad del raión de Uvárovo del óblast de Tambov, en Rusia.
Krasni (Uliánovsk), localidad del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Krasni (Danílovka, Volgogrado), localidad del raión de Danílovka del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Krasni (Uriúpinsk, Volgogrado), localidad del raión de Uriúpinsk del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Krasni (Vorónezh), localidad del óblast de Vorónezh, en Rusia.